Pierre de Jaumont, type de pierre extraite en Moselle
 Fabrice Jaumont, auteur, chercheur et éducateur français